Collegio elettorale di Valenza – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Valenza – collegio elettorale del Regno d'Italia